I Want Tomorrow — сингл ирландской певицы Энии, выпущенный в 1987 году, с альбома Enya того же года.

Список дорожек 

Песни Энии